Le braille cyrillique est un alphabet braille adapté aux différentes langues utilisant l'alphabet cyrillique.

Alphabet cyrillique braille 
La langue russe utilise la représentation suivante :

Ponctuation

Lettres supprimées en 1918

Autres symboles

Notes et références 

Cyrillique
Alphabet cyrillique

en:Russian Braille